Республиканская Футбольная Группа «А» 1993/1994 () — 70-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1993/1994 на rsssf.com

1993/1994
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1993 году
Спорт в Болгарии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994